Herrenzimmern ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Gemeinde Bösingen im Landkreis Rottweil, siehe Herrenzimmern (Bösingen)
 die Burg Herrenzimmern (Bösingen) in Herrenzimmern Bösingen
 die Ältere Burg Herrenzimmern (auch obere Burg) in Herrenzimmern Bösingen
 ein Ortsteil der Gemeinde Niederstetten im Main-Tauber-Kreis, siehe Herrenzimmern (Niederstetten)
 die Burg Herrenzimmern (Niederstetten)
Siehe auch:
 Herrenzimmer